Riansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riansaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Riansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar